łuskowiec, łuskowiec zwyczajny (Pinicola enucleator) – gatunek ptaka z rodziny łuszczaków (Fringillidae);
 łuskowiec, drobnołuszczak (Pluteus) – rodzaj grzybów z rodziny łuskowcowatych (Pluteaceae).
 łuskowce (Pholidota) – rząd afrykańskich i południowoazjatyckich ssaków łożyskowych wyróżniających się dachówkowato ułożonymi łuskami pokrywającymi ich ciało oraz bardzo długim językiem.
 Łuskowiec – rodzaj ssaka z rodziny łuskowcowatych